Sulphur Springs puede referirse a:
 Municipio de Sulphur Springs (Arkansas), municipio en el condado de Yell, estado estadounidense de Arkansas.
 Municipio de Sulphur Springs (condado de Rutherford, Carolina del Norte), municipio en el condado de Rutherford, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Sulphur Springs (condado de Benton, Arkansas), ciudad en el condado de Benton, estado estadounidense de Arkansas.
 Sulphur Springs (condado de Jefferson, Arkansas), lugar designado por el censo en el condado de Jefferson, estado estadounidense de Arkansas.
 Sulphur Springs (Indiana), pueblo en el condado de Henry, estado estadounidense de Indiana.
 Sulphur Springs (Ohio), lugar designado por el censo en el condado de Crawford, estado estadounidense de Ohio.
 Sulphur Springs (Texas), ciudad en el condado de Hopkins, estado estadounidense de Texas.

Otros
 Hot Sulphur Springs (Colorado), pueblo en el condado de Grand, estado estadounidense de Colorado.
 White Sulphur Springs, área no incorporada del condado de Surry, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 White Sulphur Springs (Montana), ciudad en el condado de Meagher, estado estadounidense de Montana.
 White Sulphur Springs (Virginia Occidental), ciudad en el condado de Greenbrier, estado estadounidense de Virginia Occidental.